Miejscowości w USA:
 Economy – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Economy – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver